Klin – città russa
Klin – comune slovacco del distretto di Námestovo
Isola Klin – isola russa
Klin nad Bodrogom – comune slovacco del distretto di Trebišov